Гибридная вычислительная система — система с гибридизацией на аппаратном уровне (с гетерогенной аппаратной вычислительной структурой).
 Гибридный компьютер (гибридная вычислительная машина, аналого-цифровая система) — вычислительная система с гибридизацией на уровне представления внутренних данных.